Онежский:

 Онежский — посёлок в составе Авдеевского сельского поселения Пудожского района Республики Карелия.
 Онежский — родник в Республике Карелия, гидрологический памятник природы регионального значения.
 Онежский — железнодорожная станция Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги.

См. также